Сокира-Яхонтов — фамилия. Известные носители:
 Сокира-Яхонтов, Виктор Александрович (1881—1978) — генерал-майор, товарищ военного министра (до октября 1917), военный агент в Японии.
 Сокира-Яхонтов, Виктор Николаевич (1874—1938) — генерал-майор, командующий украинской Галицкой армией.